

Persone 

 Jang Hyuk – attore sudcoreano
 Jang Song-thaek – politico nordcoreano